Quattro unità della Royal Navy sono state battezzate HMS Resolute, risoluto in lingua inglese:

 – nave a due alberi con 12 cannoni varata nel 1805. Impiegata come nave rifornimento, per l'uso di campane subacquee e nave prigione. Smantellata nel 1852
HMS Resolute – fregata a elica ordinata nel 1847, ma cancellata nel 1850 prima del completamento
 – brigantino a palo da esplorazione, varato originariamente come nave mercantile col nome di Ptarmigan. Acquisita nel 1850 come HMS Refuge e poi ribattezzata HMS Resolute.  Abbandonata nell'Artico nel 1855, fu recuperata dagli Stati Uniti nel 1856
 – nave trasporto truppe ribattezzata HMS Adventure nel 1857

Resolute